Hidroperoksieikozatetraenoinska kiselina (HPETE) se može odnositi na:

5-HPETE
8-HPETE
12-HPETE
15-HPETE